Сосков — русская фамилия. Известные носители:
 Сосков, Алексей Петрович (?—?) — русский архитектор. 
 Сосков, Анатолий Александрович (род. ?) — советский биатлонист.
 Сосков, Всеволод Олегович (1969—2010) — российский художник-оружейник.
 Сосков, Денис Николаевич (род. 1977) — российский футболист.
 Сосков, Иван Кузьмич (1933—1978) — Герой Социалистического Труда, зоотехник.

См. также 
 Сосково